Villiers steht für:

 Villiers (Familienname), den Familiennamen Villiers
 Villiers (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Villiers Ltd, britischer Hersteller von Fahrrädern, Motorradteilen und Verbrennungsmotoren 
 Villiers (Métro Paris), eine Station der Metro Paris

Villiers ist der Name folgender Orte:

in der Schweiz:
 Villiers NE, Kanton Neuenburg 

in Südafrika:
 Villiers (Südafrika)

in Frankreich
 Villiers (Indre), Gemeinde im Département Indre 
 Villiers (Vienne), Gemeinde im Département Vienne 

in Frankreich (mit Namenszusatz) 
 Villiers-Adam
 Villiers-au-Bouin
 Villiers-aux-Corneilles
 Villiers-Charlemagne
 Villiers-Couture
 Villiers-en-Bière
 Villiers-en-Bois
 Villiers-en-Désœuvre
 Villiers-en-Lieu
 Villiers-en-Morvan
 Villiers-en-Plaine
 Villiers-Fossard
 Villiers-Herbisse
 Villiers-le-Bâcle
 Villiers-le-Bel
 Villiers-le-Bois
 Villiers-le-Duc
 Villiers-le-Mahieu
 Villiers-le-Morhier
 Villiers-le-Pré
 Villiers-le-Roux
 Villiers-lès-Aprey
 Villiers-le-Sec (Calvados)
 Villiers-le-Sec (Haute-Marne)
 Villiers-le-Sec (Nièvre)
 Villiers-le-Sec (Val-d’Oise)
 Villiers-les-Hauts
 Villiers-Louis
 Villiers-Saint-Benoît
 Villiers-Saint-Denis
 Villiers-Saint-Frédéric
 Villiers-Saint-Georges
 Villiers-Saint-Orien
 Villiers-sous-Grez
 Villiers-sous-Mortagne
 Villiers-sous-Praslin
 Villiers-sur-Chizé
 Villiers-sur-Loir
 Villiers-sur-Marne
 Villiers-sur-Morin
 Villiers-sur-Orge
 Villiers-sur-Seine
 Villiers-sur-Suize
 Villiers-sur-Tholon
 Villiers-sur-Yonne
 Villiers-Vineux

Villiers ist der Name folgender Kantone in Frankreich:
 Kanton Villiers-le-Bel
 Kanton Villiers-Saint-Georges
 Kanton Villiers-sur-Marne

Siehe auch:
 Villers